Cold Springs (hrabstwo Tuolumne)
 Cold Springs (Kalifornia)
 Cold Springs (Nevada)
 Cold Springs (Dystrykt Manitoulin)
 Cold Springs (hrabstwo Northumberland)
 Cold Springs (hrabstwo Peterborough)